Мозамби́кский проли́в (, , ) — пролив в западной части Индийского океана, разделяющий Африку и остров Мадагаскар. Является самым длинным проливом на Земле — около 1760 километров, наименьшая ширина пролива — 422 километра, наименьшая глубина тальвега — 117 метров, наибольшая глубина — 3292 метра.

Характеризуется устойчивым течением скоростью 1—1,5 узла, направленным с севера на юг вдоль берегов Африки, переходящим в течение мыса Игольного.

История возникновения 
150 миллионов лет назад (мезозой) древний суперконтинент Гондвана распался на две части: западную (Африку, Аравию и Южную Америку) и восточную (Австралию, Антарктиду, Мадагаскар и Индостан), границей которых стал Мозамбикский пролив. 125 млн лет назад Восточная Гондвана раскололась на «Индигаскар» и Австрало-Антарктиду, между которыми стал формироваться Индийский океан. 90 миллионов лет назад произошло разделение Индостана и Мадагаскара. Таким образом, Мозамбикский пролив существует более ста миллионов лет.

Границы 
Международная гидрографическая организация определяет пределы Мозамбикского пролива следующим образом:

 На севере: линия от устья реки Рувума () до мыса Пак-Хабу, самой северной точки Гранд-Комор северной части Коморских островов, до мыса  (), северной оконечности Мадагаскара ().

 На востоке: западное побережье Мадагаскара.

 На юге: линия от мыса  (Сент-Мари, ), южной оконечности Мадагаскара до  на материке ().

 На западе: побережье Южной Африки.

Острова в проливе

Коморы 
 Ндзуани
 Мвали
 Анжуан

Заморские владения Франции 
 Майотта
 
 Глорьёз
 Жуан-ди-Нова
 Европа
 Бассас-да-Индия

Примечания

Литература 
 

Проливы Африки
Проливы Индийского океана